Richthofengeschwader steht für:
 das Jagdgeschwader 2 „Manfred von Richthofen“ der deutschen Luftwaffe der Wehrmacht
 das Jagdgeschwader 71 „Manfred von Richthofen“ der deutschen Luftwaffe der Bundeswehr